Alburquerque (Bohol), een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol
 Alburquerque (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz

Zie ook 
 Albuquerque (doorverwijspagina) – Let op: zonder -r-